Marijke (voornaam), een meisjesnaam in het Nederlands
 Marijke (F.C. De Kampioenen), een personage uit de televisiereeks F.C. De Kampioenen tussen 1990 en 1992
 Marijke (lied), een liedje van Sam Goris